Entomoplasmatales — порядок бактерій класу Mollicutes.

Класифікація 
 родина Entomoplasmataceae
 Entomoplasma
 Mesoplasma
 родина Spiroplasmataceae
 Spiroplasma

Примітки

Посилання 

Бактерії
Роди бактерій